Esistono più comuni francesi con questo nome

Anché – Indre e Loira
Anché – Vienne